Bufo cinereus est un synonyme attribué à deux espèces d'amphibiens :
 Bufo cinereus Schneider, 1799 est synonyme de Bufo bufo (Linnaeus, 1758)
 Bufo cinereus Hallowell, 1845 nec Schneider, 1799 est synonyme de Sclerophrys maculata (Hallowell, 1854)

Synonyme d'anoures (nom scientifique)
Bufonidae